Михаи́л Корни́лов:
 Корнилов, Михаил Дмитриевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Корнилов, Михаил Семёнович (1923—1943) — Герой Советского Союза.